Teslin peut faire référence à :
 Lac Teslin, un lac du Yukon au Canada
 Teslin, une localité du Yukon au Canada
 Rivière Teslin, une rivière du Yukon au Canada
 Montagne Teslin, montagne du Yukon au Canada